Юне́с Намли́ (; род. 20 июня 1994, Копенгаген, Дания) — датский футболист, вингер нидерландского клуба «Спарта».

Клубная карьера

«АБ Гладсаксе» 
Намли начал профессиональную карьеру в клубе «АБ Гладсаксе» из своего родного города. 28 июля 2013 года в матче против «Хорсенс» он дебютировал в Первом дивизионе чемпионата Дании. 12 апреля 2014 года в поединке против «Хобро» Юнес забил свой первый гол за «АБ Гладсаксе».

«Херенвен» 
В начале 2015 года Намли подписал контракт на два с половиной года в нидерландским «Херенвеном». 24 января 2015 года в домашнем матче против «Витесса» он дебютировал в Эредивизи (4:1).

ПЕК Зволле 
Летом 2017 года контракт игрока истёк и Юнес на правах свободного агента подписал соглашение со ПЕК Зволле. 13 августа 2017 года в домашнем матче против «Роды» он дебютировал за новую команду (4:2). В этом матче он отдал голевую передачу на Дирка Марселлиса. 28 октября 2017 года в домашнем матче против АДО Ден Хааг Юнес забил свой первый гол за «Зволле» (2:0).

«Краснодар» 
22 мая 2019 года Намли перешёл в российский «Краснодар», подписав контракт на четыре года. 14 июля 2019 года в гостевом матче против «Ахмата» дебютировал в РПЛ за «Краснодар» (1:0). 20 июля 2019 года в гостевом матче против «Уфы» забил гол (2:3).

«Колорадо Рэпидз» 
15 января 2020 года Намли был взят клубом MLS «Колорадо Рэпидз» в двухлетнюю аренду с опцией выкупа, получив статус назначенного игрока. В американской лиге дебютировал 29 февраля 2020 года в матче стартового тура сезона против «Ди Си Юнайтед». 7 марта 2020 года в матче против «Орландо Сити» забил свой первый гол в MLS. В 2021 году из-за травмы лодыжки пропустил четыре месяца — с 8 мая по 19 сентября. По окончании сезона 2021 «Колорадо Рэпидз» не стал выкупать Намли у «Краснодара».

«Спарта» 
11 января 2022 года Намли был арендован нидерландской «Спартой» из Роттердама до лета 2022 года. За «Спарту» дебютировал 16 января 2022 года в матче против «Камбюра».

11 июля 2022 года подписал со «Спартой» полноценный трёхлетний контракт.

Достижения 
Бронзовый призёр чемпионата России: 2019/20

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Дании
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам